Rete informatica, rete utilizzata per collegare tra loro diversi dispositivi informatici
 Rete di comunicazione, rete di conoscenze di singoli individui o di gruppi di individui (es. social network)
 Rete di telecomunicazioni – nelle telecomunicazioni